Miejscowości w USA:
 Beacon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Beacon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess

Inne:
 Beacon – seria amerykańskich satelitów-balonów